Die Schrittweite bezeichnet

 die Länge eines Schrittes beim Gehen, siehe Schritt (Einheit)
 den Umfang oder die Dauer eines Abschnitts in einem sequentiellen Vorgang, siehe Ablaufsteuerung
 ein Maß beim Schneider für die Beinlänge, siehe Schritthöhe
 die Größe eines Schrittes in Verfahren der numerischen Mathematik, siehe auch Schrittweitensteuerung